Por Pine Ridge pode estar à procura de:
Pine Ridge (Alabama)
Pine Ridge (Carolina do Sul)
Pine Ridge (Citrus), na Flórida
Pine Ridge (Collier), na Flórida
Pine Ridge (Dakota do Sul)
Pine Ridge (Nebraska)
Pine Ridge at Crestwood

Ver também
 Pine Island Ridge

Desambiguações de topônimos